Ana Ivanović era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta nei quarti di finale da Dominika Cibulková; Il titolo è stato vinto da Agnieszka Radwańska che ha battuto in finale Belinda Bencic  per 6-2, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il primo turno

  Caroline Wozniacki (semifinale)
  Ana Ivanović (quarti di finale)
  Garbiñe Muguruza (quarti di finale)
  Karolína Plíšková (quarti di finale)

  Angelique Kerber (quarti di finale) 
  Carla Suárez Navarro (secondo turno)
  Agnieszka Radwańska (Campionessa)
  Belinda Bencic  (finale)

Qualificate 

  Ana Konjuh (secondo turno)
  Xu Yifan (primo turno)

  Ol'ga Savčuk (primo turno) 
  Kateryna Bondarenko (primo turno)

Wildcard 

  Naomi Ōsaka (primo turno)

  Misaki Doi (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Toray Pan Pacific Open 2015
WTA Tour 2015